Sezon 1911/1912 był 2. sezonem najwyższej klasy rozgrywkowej Szwecji. Tytuł obroniła drużyna Örgryte IS.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Svenska serien

Bibliografia 
 

1911 w piłce nożnej
1912 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1911 w Europie
1912 w Szwecji